«Thunderstruck» () — песня австралийской хард-рок-группы AC/DC. Первый трек альбома The Razor’s Edge, выпущенного в 1990 году. В том же году песня вышла синглом в Германии, Японии и Австралии. Авторами песни являются Ангус Янг и Малькольм Янг. Композиция получила успех среди фанатов группы, и с момента выхода стала регулярно исполняться на концертах, а в 1992 году вошла в концертный альбом AC/DC Live.

О песне 
Согласно одной из версий, песня была написана Ангусом Янгом, когда в самолёт, на борту которого он находился, ударила молния. Другая теория гласит о том, что группа создала песню под впечатлением от увиденного ими танка M1A1 Abrams во время военных учений. Сам же Ангус Янг в комментариях к переизданной в 2003 году версии альбома The Razor’s Edge сказал следующее:

Всё началось с небольшого трюка, который я наигрывал на гитаре. Я показал его Мэлу и он сказал: «О, у меня есть неплохая идея по поводу ритма, который хорошо подойдёт». На этом мы построили песню. Мы возились с ней несколько месяцев, пока всё встало на свои места. В плане лирики, это был тот случай, когда нашлось хорошее название. Мы пришли к теме грома и нам казалось что это хорошо звучит. AC/DC=Мощь. Это основная идея.

Видеоклип к песне был снят в Brixton Academy в Лондоне 17 августа 1990 года. Зрителям раздали бесплатные футболки с надписью «AC/DC — I was Thunderstruck» спереди и на спине, и вся присутствующая аудитория носила эти футболки в течение съёмок клипа.

За исключением некоторого нового материала эта песня является одной из двух (наряду с «For Those About to Rock (We Salute You)») выпущенных после альбома Back in Black песен, которые группа до сих пор регулярно исполняет на концертах.

Кавер-версии 
 Группа Hinder записала кавер-версию песни, которая вошла в альбом Take It to the Limit.
 Группа Ministry записала кавер-версию песни, вошедшую в альбом Every Day Is Halloween: The Anthology.
 Дуэт виолончелистов 2Cellos весьма оригинально исполнили композицию в стремительно набравшем популярность клипе.

Участники записи 
 Брайан Джонсон — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Крис Слейд — ударные, перкуссия

Позиции в чартах

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Песни AC/DC
Песни 1990 года
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart